Con el nombre de expedición a Chiloé o expedición a Abtao se conocen dos operaciones navales españolas llevadas a cabo a principios de 1866 en el marco de la Guerra hispano-sudamericana:
 Primera expedición a Chiloé (enero - febrero de 1866), dentro de la cual tuvo lugar el combate de Abtao.
 Segunda expedición a Chiloé (febrero - marzo de 1866).

«Expedición a Chiloé» también puede referirse a cualquiera de las tres operaciones militares chilenas durante las campañas de conquista de este archipiélago llevadas a cabo en 1820, 1824 y 1826.